Jméno a příjmení Josef Němec má více nositelů:

 Josef Němec (1933–2013) – český boxer
 Josef Němec (1972) (* 1972) – český fotbalista
 Josef Němec (1982) (* 1982) – český fotbalista
 Josef Němec (fotbalista, 1945) (* 1945) – český fotbalista
 Josef Němec (politik) (1906–1980) – český politik
 Josef Němec (finanční komisař) (1805–1879) – komisař rakouské finanční stráže, český vlastenec, manžel spisovatelky Boženy Němcové
 Josef Němec (student) – nositel Ceny Jihomoravského kraje za rok 2014
 Josef Ladislav Němec (1871–1943) – český zlatník, šperkař a designér